Jaenisch peut faire référence à :
 Carl Jaenisch (1813-1872), un joueur d'échecs russe-finnois,
 Rudolf Jaenisch (1942- ), un pionnier de la science transgénique allemand,